Ире́на Со́льская (настоящее имя и фамилия Кароли́на Фло́ра По́свик) (, 27 октября 1877, Варшава, Российская империя — 8 марта 1958, Сколимув (ныне Констанцин-Езёрна, Польша)) — польская актриса театра и кино, театральный режиссёр, жена актёра, режиссёра и театрального деятеля Людвика Сольского.

Биография 

Актёрскую деятельность начала в 1896 году в Лодзи. Вскоре после дебюта была приглашена режиссёром Тадеушем Павликовским в Городском театре Кракова. С 1896 по 1919 год с успехом выступала на театральных сценах Кракова, Львова и Варшавы.

В 1928 году снялась в фильме «Комендант».

В 1932—1933 годах руководила собственным театром им. Жеромского в Варшаве. В 1948—1949 годах была актрисой Нового театра () в Легнице. С 1934 года играла в лучших театрах Львова и Варшавы.

Автор «Мемуаров» (1978) и книги «Письма Ирены Сольской» (1984).

Награды 

Награждена Командорским, офицерским и кавалерским крестами Ордена Возрождения Польши.

За достижения в распространении популярности польской драматической литературы в 1936 г. была удостоена высшей награды Польской Академии Литературы —«Золотые академические лавры».

Память 

Похоронена на Аллее знаменитых поляков кладбища Старые Повонзки в Варшаве.

Портреты популярной артистки писали знаменитые польские художники Л. Вычулковский, С. Выспяньский, С. Виткевич, Я. Мальчевский и др.

Литература 

 Lidia Kuchtówna. Irena Solska. Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1980

Примечания

Ссылки 
 Ирена Сольская на сайте filmpolski.pl 
 Ирена Сольская на сайте filmweb.pl 

Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Мемуаристы Польши
Киноактрисы Польши